Caretta ima više značenja:
 Caretta, Cuneo
 Caretta, Pavia